Брасса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Тулузи, 45 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 852 осіб у працездатному віці (15-64 років) 619 були активні, 233 — неактивні (показник активності 72,7%, у 1999 році було 71,0%). З 619 активних працювало 545 осіб (285 чоловіків та 260 жінок), безробітних було 74 (36 чоловіків та 38 жінок). Серед 233 неактивних 70 осіб було учнями чи студентами, 101 — пенсіонером, 62 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 614 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1319,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Брассак на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Брассак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн